Соревнования среди смешанных команд на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 12 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Старт соревнований запланирован на 16:00 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла выставить не более, чем 6 спортсменов.

Действующими чемпионами мира в командных соревнованиях являлась команда Франции.

В ходе соревнований швейцарская горнолыжница Венди Хольденер получила вторую медаль чемпионата высшего достоинства. До этого она уже сумела выиграть в альпийской комбинации.

Трасса 
 Старт — 478 м;
 Финиш — 396 м;
 Длина трассы — 82 м;

Призёры 
Курсивом выделены спортсмены, которые были в заявке команды, но ни разу не выходили старт

Результаты

Итоговое положение

Составы команд 
Команды могли заявить от 4 до 6 спортсменов, от 2 до 3 мужчин и женщин. Курсивом выделены спортсмены, ни разу не выходившие на старт

 № 1 
 № 11 Франциска Грич
 № 12 Катарина Линсбергер
 № 13 Катарина Труппе
 № 15 Кристиан Хиршбюль
 № 16 Михаэль Матт
 № 17 Марко Шварц
 № 2 
 № 21 Алин Даньот
 № 22 Андреа Элленбергер
 № 23 Венди Хольденер
 № 25 Сандро Симоне
 № 26 Даниэль Юль
 № 27 Рамон Ценхойзерн
 № 3 
 № 31 Дориан Эскане
 № 32 Корали Фрасс Сомбе
 № 33 Тесса Уорли
 № 35 Матьё Февр
 № 36 Жюльен Лизеру
 № 37 Клеман Ноэль
 № 4 
 № 41 Марта Бассино
 № 42 Ирене Куртони
 № 43 Лара Делла Меа
 № 45 Симон Маурбергер
 № 46 Риккардо Тонетти
 № 47 Алекс Винатцер
 № 5 
 № 51 Кайса Викхофф Ли
 № 52 Кристин Люсдал
 № 53 Теа Луиза Стьернесунн
 № 55 Себастьян Фосс-Солевог
 № 56 Лейф Кристиан Нествольд-Хёуген
 № 57 Йонатан Нордботтен
 № 6 
 № 61 Лена Дюрр
 № 62 Кристина Гайгер
 № 63 Марлен Шмоц
 № 65 Доминик Штеле
 № 66 Линус Штрассер
 № 67 Антон Треммель
 № 7 
 № 71 Фрида Хансдоттер
 № 72 Шарлотта Севенберг
 № 73 Анна Свенн-Ларссон
 № 75 Маттиас Харгин
 № 76 Кристоффер Якобсен
 № 77 Андре Мюрер
 № 8 
 № 81 Ана Буцик
 № 82 Нежа Дворник
 № 83 Маруша Ферк
 № 85 Клемен Коси
 № 86 Тиян Маровт
 № 87 Якоб Шпик
 № 9 
 № 91 Петра Громцова
 № 92 Соня Моравчикова
 —
 № 95 Матей Фалат
 № 96 Адам Жампа
 № 97 Андреас Жампа
 № 10 
 № 101 Эрин Милзински
 № 102 Рони Ремме
 № 103 Лоранс Сен-Жермен
 № 105 Тревор Филп
 № 106 Эрик Рид
 № 107 Броди Сегер
 № 11 
 № 111 Джессика Андерсон
 № 112 Чарли Гест
 № 113 Алекс Тилли
 № 115 Чарли Рэпосо
 № 116 Дэйв Райдинг
 № 117 Лори Тэйлор
 № 12 
 № 121 Габриэла Цапова
 № 122 Мартина Дубовская
 —
 № 125 Ондржей Берндт
 № 126 Ян Забыстржан
 —
 № 13 
 № 131 Рийкка Хонканен
 № 132 Нелла Корпио
 № 133 Эрика Пюкяляйнен
 № 135 Йенс Хенттинен
 № 136 Элиан Лехто
 № 137 Йоонас Рясянен
 № 14 
 № 141 Ксения Алопина
 № 142 Анастасия Горностаева
 № 143 Екатерина Ткаченко
 № 145 Александр Андриенко
 № 146 Иван Кузнецов
 № 147 Павел Трихичев
 № 15 
 № 151 Маржолейн Декруа
 № 152 Ким Ванрёсел
 —
 № 155 Сэм Мас
 № 156 Дрис ван ден Брукке
 № 157 Том Вербеке
 № 16 
 № 161 Франческа Баруцци Фарриоль
 № 162 Николь Гастальди
 —
 № 165 Томас Биркнер де Мигель
 № 166 Себастьян Гастальди
 № 167 Кристиан Хавьер Симари Биркнер

См. также 
 Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 — командные соревнования

Ссылки 
 Официальный сайт
 Старт лист
  Финишный протокол

Командные соревнования